Bill Davis peut désigner :
 Bill Davis (1929-2021), homme politique canadien ;
 Bill Davis (1942-), joueur néo-zélandais de rugby à XV.

Divers 
 Bill Davis Racing, une écurie NASCAR